Italiaanse gemeenten:
Calliano (Asti), een gemeente in de Italiaanse provincie Asti, regio Piëmont.
Calliano (Trente), een gemeente in de Italiaanse provincie Trente, regio Trentino-Zuid-Tirol.